Nadezjda kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Nadezhda,

Bulgarien 

 rajon Nadezjda, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar